Saint-Eugène puede referirse a: 

 Saint-Eugène, comuna francesa situada en Aisne.
 Saint-Eugène, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Saint-Eugène, comuna francesa situada en Saona y Loira.